Název Riečka má více míst na Slovensku:

 Riečka (okres Banská Bystrica), obec v okrese Banská Bystrica
 Riečka (okres Rimavská Sobota), obec v okrese Rimavská Sobota

 potok
 Riečka (přítok Bystrého potoka), přítok Bystrého potoka v povodí Slatiny
 Riečka (přítok Kamienky), přítok Kamienky v povodí Popradu 
 Riečka (přítok Krtíše) , přítok Krtíše v povodí Ipľu
 Riečka (přítok Ľuborče), přítok Ľuborče v povodí Tisovníka 
 Riečka (přítok Ondavy) 
 Riečka (přítok Veselianky), přítok Veselianky v povodí Oravy 
 Riečka (přítok Zásihlianky), přítok Zasihlianky v povodí Oravy 
 Kamenec (přítok Toplé), název horního toku Kamence